Холосте́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Холостенко, Виталий Яковлевич (1900—1937) — румынский революционер, Генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии в 1927—1931 гг.
 Холостенко, Николай Вячеславович (1902—1978) — советский архитектор.